Николай Сазыкин:
 Сазыкин, Николай Иванович (1909—1976) — директор Арсеньевского машиностроительного завода «Прогресс», почетный гражданин г. Арсеньева.
 Сазыкин, Николай Степанович (1910—1985) — генерал-лейтенант государственной безопасности.